Фо́стер () — фамилия, а также топоним.

Известные носители фамилии

А 
 Фостер, Адрианс Шервуд (1901—1973) — американский ботаник, почётный профессор, доктор анатомии растений.
 Фостер, Алан Дин (род. 1946) — американский писатель-фантаст.
 Фостер, Арлин (род. 1970) — британский политик.

Б 
 
 Фостер, Брен (род. 1976) — австралийский актёр и мастер боевых искусств.
 Фостер, Боб (1938—2015) — американский боксёр.

Г 
 Фостер, Гарри (1902—1964) — канадский генерал.
 Фостер, Глория (1933—2001) — американская актриса.
 Фостер, Грег (1958—2023) — американский легкоатлет, барьерист, трёхкратный чемпион мира.

Д 
 Фостер, Дейв — барабанщик группы Nirvana.
 Фостер, Дефни Джой (1979—2011) — турецкая актриса и телеведущая.
 Фостер, Джек (1932—2004) — новозеландский легкоатлет и марафонец.
 
 Фостер, Джоди (род. 1962) — американская актриса.
 
 
 Фостер, Дон (1917—2000) — американский график, типографик, художник-лейаут и управляющий производством.
 Фостер, Дэвид (род. 1949) — канадский певец и клавишник.

И 
 Фостер, Иоланда (род. 1964) — американская участница теле-шоу.

К 
 Фостер, Кеннет (род. 1951) — британский фигурист (танцы на льду).
 Фостер, Кёртис (род. 1981) — профессиональный канадский хоккеист.
 Фостер, Кимберли (род. 1961) — американская актриса.
 Фостер, Кристин (род. 1987) — канадская кёрлингистка.

Л 
 Фостер, Лайл (род. 2000) — южноамериканский футболист.
 Фостер, Лиззи (1856—1948) — британская лучница.

М 
 Фостер, Майкл (1836—1907) — английский физиолог, профессор физиологии, хирург, доктор наук, гистолог и ботаник.
 Фостер, Майлз Бёркет (1825—1899) — английский художник.
 Фостер, Майлз Бёркет (младший) (1851—1922) — английский композитор, органист и музыковед.
 Фостер, Марго (род. 1958) — австралийская гребчиха.
 
 Фостер, Мег (род. 1948) — американская актриса.
 Фостер, Мелвин (род. 1971) — американский боксёр.
 Фостер, Мёрфи Джеймс (1849—1921) — американский политик, сенатор США и губернатор Луизианы.

Н

П 
 Фостер, Питер (род. 1960) — австралийский гребец-байдарочник.
 Фостер, Поп (1878—1944) — американский бейсболист.
 Фостер, Престон (1900—1970) — американский актёр.

Р 
 Фостер, Роберт Сидни (1913—2005) — британский чиновник.
 Фостер, Рональд (1896—1998) — математик Bell Labs.
 Фостер, Рути (род. 1964) — американская певица.

С 
 Фостер, Сара (род. 1981) — американская актриса и модель.
 Фостер, Саттон (род. 1975) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Фостер, Сесил Глен (1925—2016) — американский лётчик-ас.
 Фостер, Скотт Майкл (род. 1985) — американский актёр.
 Фостер, Стив (род. 1957) — английский футболист.
 Фостер, Стивен (1826—1864) — американский композитор, поэт и певец.

Т 
 Фостер, Тони (род. 1971) — американская баскетболистка.

У 
 
 Фостер, Уолтер Эдвард (1873—1947) — канадский бизнесмен и председатель Сената Канады.

Ч 
 Фостер, Чарльз Уильям (1828—1904) — американский политик, 35-й губернатор Огайо, 40-й министр финансов США.

Э 
 Фостер, Эдвард Пауэлл (1853—1937) — американский священник, создатель языка Ро.
 Фостер, Эдмунд (1878—1933) — немецкий профессор-психиатр.
 Фостер, Эл (род. 1943) — американский джазовый барабанщик.

Топоним 
 Фостер (тауншип, округ Биг-Стон, Миннесота)
 Фостер (тауншип, округ Фэрибо, Миннесота)
 Фостер (округ, Северная Дакота)

Другое 
 Фостер — крупный древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны.

См. также 
 Фостеры — американский драматический телесериал.
 Фостер: Дом для друзей из мира фантазий — американский мультипликационный сериал.
 Банановый фостер — десерт.
 Foster’s Group — австралийская промышленная группа (напитки).